

Geografia

Italia 
 Rancate – frazione del comune italiano di Triuggio in provincia di Monza
 Rancate . l'unica frazione di Concorezzo in provincia di Monza
 Cascina Rancate – cascina nel comune italiano di San Giuliano Milanese

Svizzera 
 Rancate – quartiere della città di Mendrisio